Iskandar ou Iskander (en ) est une variation du prénom Alexandre.

Patronyme 
 Iskandar (mort en 1438), souverain turkmène des Moutons Noirs (ou Qara Qoyunlu).
 Iskandar (Iskandar Al-Haj ibni Almarhum Ismail Al-Khalidi, 1932-2010), sultan de Johor de 1981 à 2010 et huitième roi de Malaisie du  au .
 Djoko Tjahjono Iskandar (né en 1950), herpétologiste indonésien.
 Suzanne Iskandar (née en 1963), Française d'origine libanaise, Miss Alsace 1984, Miss France 1985.
 Iskander Makhmudov (né en 1963), homme d'affaires et philanthrope russe d'origine ouzbèke.
 Maryana Iskander  (née en 1975) directrice générale de la Fondation Wikimédia. 
 Mohd Azlan Iskandar (né en 1982), joueur de squash malaisien.
 Jessica Iskandar (née en 1988), actrice et mannequin indonésienne.
 İskender Bey est la forme turque du nom du prince albanais Georges Castriote (1405-1468) dit Scanderbeg ().

Légende 
 Iskandar ou Iskander est la transcription arabe et persane du nom d'Alexandre le Grand.

Ville 
 Iskandar, une ville d'Ouzbékistan.

Autres 
 Iskandar est réutilisé par David Gemmell dans son cycle de fantasy Le Lion de Macédoine.
 Iskandar Malaysia, une zone économique de développement près de Johor en Malaisie.
 Iskander est un système russe de missile balistique.